Huston es el nombre de:

 John Huston (político) (1710-1795), político de Nueva Escocia.
 John Huston (1906-1987), director, guionista y actor estadounidense naturalizado irlandés.
 Tony Huston (1950), actor, guionista y asistente de dirección estadounidense.
 Anjelica Huston (1951), actriz estadounidense, hija de John Huston.
 Danny Huston (1962), director estadounidense, hijo de John Huston.
 Jack Huston (1982), actor inglés estadounidense, hijo de Tony Huston.
 John Huston (golfista) (1961), jugador profesional de golf ganador de varios PGA Tour.